Goldhaber ist der Familienname folgender Personen: 

 Daniel Goldhaber (* 1992), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Gerson Goldhaber (1924–2010), US-amerikanischer Astrophysiker deutscher Herkunft 
 Gertrude Goldhaber (1911–1998), US-amerikanische Kernphysikerin deutscher Herkunft 
 Maurice Goldhaber (1911–2011), US-amerikanischer Physiker k.k. österreichischer Herkunft 
 Sulamith Goldhaber (1923–1965), US-amerikanische Nuklearphysikerin österreichischer Herkunft 

Siehe auch:
 Goldhaber-Experiment